Архиепархия Л’Акуилы (, ) — архиепархия-митрополия Римско-католической церкви, входящая в церковную область Абруццо-Молизе. В настоящее время архиепархией управляет архиепископ-митрополит Джузеппе Петрокки.

Клир епархии включает 155 священников (121 епархиального и 34 монашествующих священников), 2 диаконов, 48 монахов, 297 монахинь.

Адрес епархии: Campo di Pile, 67100 L’Aquila.

Покровителем архиепархии Л’Акуилы является святой Максим Авейский — покровитель епархии Форконио, упразднённой в 1256 году и давшей начало архиепархии Л’Акуилы.

Территория 
В юрисдикцию архиепархии входят 147 приходов в 26 коммунах Абруццо: все 26 в провинции Л’Акуила.

Декретом Папы Александра IV от 22 декабря 1256 года кафедра была основана в церкви Святых Георгия и Максима в Л’Акуиле.

В состав митрополии (церковной провинции) Л’Акуилы входят:
 Архиепархия Л’Акуилы;
 Епархия Авеццано;
 Епархия Сульмона-Вальвы.

Санктуарий Папы Иоанна Павла II 
18 мая 2011 года монсеньор Джузеппе Молинари, архиепископ-митрополит Л’Акуилы, основал санктуарий Блаженного Папы Иоанна Павла II в церкви Сан Пьетро делла Йенка, некогда названной этим Папой «местом созерцания Бога в общении с природой».

История 
На территории, ныне входящей в архиепархию Л’Акуилы, с I века существовали три древних епархии: Амитерно (Сан-Витторино), Форконио (Баньо) и Питинум (Петтино).

Списки епископов этих кафедр являются неполными. Так, кафедру Амитерно занимали Витторино, мученик при императоре Нерве, Касторий, упоминаемый Папой Григорием Великим, Четео, замученный лангобардами в Амбо, и Леандр, брат Папы Стефана II. Кафедру Форконио занимали Чезо, сопровождавший Папу Иоанна XII и императора Оттона I, когда они совершали паломничество к мощам святого Максима, Раньеро, ставленник Папы Александра II, и Берардо да Падула, епископ с 1252 года, спустя несколько лет ставший первым епископом Л’Акуилы. Из всех епископов, занимавших кафедру Питинума, известно лишь имя Романо. Эта епархия была включена в состав епархии Амитерно.

Основание епархии Л’Акуилы по просьбе местных властей провозглашалось буллой от 22 декабря 1256 года и стало причиной упразднения епархии Форконио. Папа Александр IV предоставил недавно основанному городу епископское достоинство и перенёс кафедру из Форконио, со всеми её привилегиями, в собор Святых Георгия и Максима в Л’Акуиле. Привилегией Purae fidei от 20 февраля 1257 года понтифик указал границы епархии, включив в них территории епархии Амитерно.

В 1818 году Папа Пий VII и Фердинандо I Бурбон упразднили епархию Читтадукале и включили её территорию в епархию Л’Акуилы.

Чтобы вознаградить преданность местного населения Святому Престолу и достоинства епископа Луиджи Филиппи, Апостольским посланием от 19 января 1876 года Папа Пий IX преобразовал епархию в архиепархию Л’Акуилы, поставив её в прямое подчинение Святому Престолу.

В соответствии с новыми положениями II Ватиканского Собора, Апостольским посланием Cum cognitum от 15 августа 1972 года Папа Павел VI повысил статус архиепархии до архиепархии-митрополии и присвоил архиепископу Костантино Стелла титул митрополита. Он также ввёл в состав новой митрополии две епархии: Марси (с кафедрой в Авеццано) и Вальва и Сульмона.

Декретом Quo aptius от 21 июня 1976 года Конгрегации по делам епископов, после корректировки границ, согласованных с епархией Риети, архиепархия Л’Акуилы приобрела нынешние границы. 25 приходов, которые некогда входили в упразднённую епархию Читтадукале, были объединены с епархией Риети, а 21 приход этой епархии, наоборот, вошёл в состав архиепархии Л’Акуилы.

В 2006 году архиепархия Л’Акуилы отметила 750-летие со дня своего основания.

Собору, резиденции архиепископа и нескольким храмам архиепархии был нанесён серьёзный ущерб в результате землетрясения 2009 года. Папа Бенедикт XVI посетил Л’Акуилу 28 апреля 2009 года и молился над мощами Святого Папы Целестина V в базилике Санта Мария ди Коллемаджо, также пострадавшей от землетрясения.

Ординарии епархии

Кафедра Форконио 
 Флор (680)
 Иоанн I (853—866)
 Альбин
 Гвальдерик (968—1028)
 Святой Райнер (1072—1077)
 Берардо I (1160—1170)
 Пагано (1170—1078)
 Берардо II (1187)
 Одоризио (1188—1198)
 Джованни II (1204—1206), назначен епископом Перуджи
 Ануто (1208)
 Теодино (1209)
 Теодоро (1220)
 Томмазо (1224—1226)
 Берардо да Падула (1252—1256), первый епископ Л’Акуилы

Кафедра Л’Акуилы

Джузеппе Молинари 
Джузеппе Молинари родился в Скоппито, в провинции Л’Акуила 11 января 1938 года. Бывший епископом Риети с 1989 года, он был назначен Папой Иоанном Павлом II викарием архиепископа Л’Акуилы 16 марта 1996 года, а 6 июня 1998 года стал преемником Марио Перессин на архиерейской кафедре. Он пережил землетрясение 2009 года, которое разрушило его комнату в резиденции архиепископа. 8 июня 2013 года папа Франциск принял его отставку и назначил новым архиепископом-митрополитом Л’Акуилы Джузеппе Петрокки, епископа Латина-Террачина-Сецце-Приверно.

Статистика 
На июнь 2013 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 98,8 % от общего числа населения епархии.

| 1950 || 115.000 || 115.000 || 100,0 || 225 || 153 || 72 || 511 ||  || 139 || 335 || 145
|-
| 1970 || 96.959 || 97.625 || 99,3 || 182 || 101 || 81 || 532 ||  || 114 || 454 || 148
|-
| 1980 || 96.600 || 98.700 || 97,9 || 145 || 75 || 70 || 666 ||  || 83 || 311 || 147
|-
| 1990 || 100.000 || 105.500 || 94,8 || 130 || 74 || 56 || 769 ||  || 68 || 273 || 146
|-
| 1999 || 100.000 || 105.500 || 94,8 || 124 || 90 || 34 || 806 ||  || 48 || 287 || 147
|-
| 2000 || 105.000 || 107.220 || 97,9 || 136 || 102 || 34 || 772 ||  || 48 || 287 || 147
|-
| 2001 || 105.000 || 107.220 || 97,9 || 142 || 108 || 34 || 739 ||  || 48 || 287 || 147
|-
| 2002 || 105.000 || 107.220 || 97,9 || 151 || 117 || 34 || 695 || 2 || 48 || 287 || 147
|-
| 2003 || 106.000 || 108.300 || 97,9 || 151 || 117 || 34 || 701 || 2 || 48 || 287 || 147
|-
| 2004 || 106.000 || 108.300 || 97,9 || 155 || 121 || 34 || 683 || 2 || 48 || 287 || 147
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 и предыдущие годы на сайте Catholic-hierarchy.org , страница  
 Официальный сайт архиепархии Л’Акуила 
 Paola Poli (a cura di), La Chiesa aquilana. 750 anni di vita (1256—2006). Appunti per una storia (atti del convegno, L’Aquila cattedra Bernardiniana 6-7-8 dicembre 2005), Roma, Nuova Argos, 2007 ISBN 88-88693-06-8
 Ricorrenza del 750° della Fondazione della Diocesi, L’Aquila 2006 
 Булла Purae fidei , в Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio,Том III, стp. 647
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, pp. 850—851

Примечания

См. также 
 Собор Святых Георгия и Максима (Л’Акуила)
 Епархия Амитерно
 Титулярная кафедра Форконио

Л’Акуила
Л’Акуила
Л’Акуила